У́нгку Абду́л Ази́з (; 28 января 1922, Лондон — 15 декабря 2020, Куала-Лумпур) — малайзийский учёный-экономист. Первый генеральный директор Совета по языку и литературе Малайзии (1956—1957). В 1968—1988 годах — ректор Университета Малайя.

Биография 
Происходит из аристократической семьи. Отец — малайско-черскесского происхождения, военный офицер, мать — англичанка. Закончил английский колледж в Джохор-Бару и малайскую школу в Бату-Пахате. Высшее образование получил в Сингапуре в колледже Раффлза Университета Малайя (1951). Докторскую диссертацию защитил в Университете Васеда (Токио, Япония) в 1964 году. Первое время работал в администрации штата Джохор, в 1952—1961 гг. — преподаватель Университета Малайя (Сингапур) с перерывом один год, когда возглавлял Совет по языку и литературе Малайзии.

В 1962—1965 гг. он — профессор и декан экономического факультета Университета Малайя (Куала-Лумпур), в 1968—1988 ректор этого университета. По его инициативе в университете были созданы Ботанический сад, Музей искусства Азии, кооперативный книжный магазин. При нём начался студенческий обмен между Университетом Малайя и Институтом восточных языков (позднее Институт стран Азии и Африки) при МГУ (с 1970 года).

Автор экономического обоснования ряда промышленных проектов, более 50 книг и монографий по социально-экономическим проблемам Малайзии, консультант специализированных организаций ООН (МОТ, ЮНЕСКО, Экономической комиссии ООН для стран Азии и Дальнего Востока — ЭКАДВ).

Его имя носят средняя школа в Сабак Бернаме (Sekolah Ungku Aziz Sabak Bernam), общественный зал (Balai Ungku Aziz) и 11-ое общежитие (Kolej Kediaman Ungku Aziz — KK11) в Университете Малайя.

Дочь — Зети Ахтар Азиз (р. 1947), глава центрального банка Малайзии (2000—2016).

Награды 
 Звание Королевского профессора () (1978) (единственный в Малайзии)
 Премия Японского фонда (1981)
 Азиатская премия культуры Фукуока (1993)
 Звание «Выдающийся деятель исламской эры»() (1997) (присуждается Верховным правителем — королём Малайзии)
 Звание «Выдающийся деятель национального кооперативного движения» () (2002)
 Премия «Выдающемуся малайскому деятелю»() (2005)
 Государственная академическая премия () (2006)
 Национальная премия «Мердека» (2008)
 Премия Рочдейла (2009)

Примечания

Литература 
 Abu Bakar A. Hamid, K. T. Joseph. The University at Pantai Valley: Glimpses of the past. Kuala Lumpur: UM Press, 2009 ISBN 9831004744

Учёные Малайзии
Экономисты Малайзии
Почётные доктора Университета Васэда